Schlüsselraum steht für:

 Menge aller möglichen kryptographischen Schlüssel, siehe Schlüsselraum (Kryptologie)
 Zimmer zur Aufbewahrung von Schlüsseln, siehe Schlüsselbrett#Schlüsselraum
 Zimmer, in dem „geschlüsselt“ wird, also Nachrichten ver- oder entschlüsselt werden, siehe Schlüsseln#Schlüsselraum
 Zone mit geographischer Schlüsselfunktion, insbesondere in der Stadtentwicklung und der Militärgeographie,  siehe Raumverteidigung#Schlüsselzonen